Magyar Filmdíj a legjobb operatőrnek (játékfilm), magyar filmművészeti díj nagyjátékfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb operatőrnek (tévéfilm), magyar filmművészeti díj tévéfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb operatőrnek (televíziós sorozat), magyar filmművészeti díj televíziós sorozat kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb operatőrnek (dokumentumfilm), magyar filmművészeti díj dokumentumfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb operatőrnek (ismeretterjesztő film), magyar filmművészeti díj ismeretterjesztő film kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb operatőrnek (kisjátékfilm), magyar filmművészeti díj fikciós rövidfilm kategóriában